Soska ist der Familienname folgender Personen:

 Jen Soska (* 1983), kanadische Filmregisseurin, Filmproduzentin, Schauspielerin und Drehbuchautorin, siehe Jen und Sylvia Soska
 Sylvia Soska (* 1983), kanadische Filmregisseurin, Filmproduzentin, Schauspielerin und Drehbuchautorin, siehe Jen und Sylvia Soska